Марамзин — фамилия.

Известные носители 
 Марамзин, Владимир Рафаилович (1934—2021) — русский писатель.
 Марамзин, Фёдор Андреевич (род. 1939) — украинский политик.

См. также 
 Марамзина